Marazoleja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marazoleja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Marazoleja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar